Ephraim King Wilson (1771–1834) – amerykański polityk
 Ephraim King Wilson (1821–1891) – amerykański polityk